IHF Emerging Nations Championship 2015 – pierwsza edycja IHF Emerging Nations Championship, oficjalnego międzynarodowego turnieju piłki ręcznej organizowanego przez IHF mającego na zadanie podniesienie poziomu sportowego rozwijających się męskich reprezentacji. Odbyła się w dniach 20–26 lipca 2015 roku w Kosowie.

Zawody zostały zaplanowane do rozegrania w ciągu sześciu meczowych dni. Szesnaście uczestniczących reprezentacji rywalizowało w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach czterech czterozespołowych grup, po czym czołowe dwójki z każdej z nich awansowały do trzyrundowej fazy pucharowej. W turnieju triumfowali zawodnicy z Wysp Owczych.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2015
2015 w piłce ręcznej
2015 w Kosowie
Piłka ręczna w Kosowie
Djakowica
Sport w Prisztinie